Lucas & Steve — нидерландский электронный дуэт, специализирующийся на танцевальной музыке, состоящий из Лукаса де Верта и Стивена Янсена. В 2017 году дуэт занял 64 место в списке лучших диджеев мира по версии журнала DJ Magaze. В 2018 году заняли 92 место в списке лучших диджеев мира по версии журнала DJ Magazine.

История 
Лукас и Стивен имели небольшой клубный опыт, прежде чем они начали работать вместе как Lucas & Steve в 2010 году. После выпуска нескольких треков они подписали контракт с Spinnin 'Deep, дочерней компанией Spinnin' Records в 2014 году. В 2016 году впервые добились успеха с синглом «Make It Right», а летом того же года они впервые вошли в Top 40 с синглом «Summer on You», записанном в сотрудничестве с Sam Feldt и Wulf. В 2017 году Lucas & Steve снова достигли Топ-40, на этот раз с синглом «Up Till Dawn» (on the Move), содержащим образец «Оn the Move» от Barthezz в 2001 году. В 2018 году выпустили коллаборацию с Janieck под названием «You Don’t Have To Like It».

Дискография

Чартовые синглы

Синглы

Примечания 

Диджеи Нидерландов